Borke steht für:
 Borke, äußerste Schicht der Rinde bei den meisten Bäumen
 Borke, medizinisch für angetrocknetes Nasensekret
 Borke, medizinisch für angetrockes Exsudat
 Borke, nach der Gerbung getrocknetes Leder, siehe Leder#Wet Blue/Wet White

Siehe auch:
 Bork
 Borcke
 Borken (Begriffsklärung)